Die Parlamentswahlen in Gambia 1987 fanden im westafrikanischen Staat Gambia am 11. März 1987 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 36 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte erneut mehr als drei Viertel der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die National Convention Party (NCP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum siebten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 50 Mitglieder, von denen 36 in einer Direktwahl gewählt wurden. Neun weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl und Einteilung der Wahlkreise blieb gegenüber der Wahl 1982 wurde leicht geändert. Der Wahlkreis ‚Wuli‘ in der Verwaltungseinheit Basse wurde in ‚Eastern Wuli‘ und ‚Western Wuli‘ geteilt.

Zum zweiten Mal wurde gleichzeitig der Präsident direkt vom Volk gewählt.

Wahlvorbereitung 
Die National Convention Party (NCP) und die United Party (UP) schlossen sich zu dieser Wahl zu einer Allianz zusammen. Die Gambian People’s Party (GPP) und People’s Democratic Organisation for Independence and Socialism (PDOIS) traten erstmals zu dieser Wahl an.

In den 36 Wahlkreisen traten 113 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 36 Kandidaten in jedem Wahlkreis an, herausgefordert wurde sie von 33 Kandidaten der NP und 3 Kandidaten der UP. Dadurch dass die NCP und die UP zu dieser Wahl eine Allianz geschlossen hatte, trat diese Allianz auch in jedem Wahlkreis an. Weiter gab es bei dieser Wahl 34 Kandidaten der GPP, die bis auf zwei Wahlkreise in der Verwaltungseinheit Kerewan, in fast allen Wahlkreisen ebenfalls vertreten war. Fünf Kandidaten gehörten der PDOIS an und zwei Kandidaten traten bei dieser Wahl an, die keiner Partei angehörten.

Wahlausgang 

Es wurden 211.615 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 31, die NCP zusammen mit der UP 5 Sitze.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen 
Es ist nicht belegt, ob Nachwahlen stattgefunden haben.

Einzelnachweise 

Gambia Parlament
1987

en:Gambian general election, 1987